Нантейль (, французькою читається як Нантей) — топонім та прізвище.

Топонім за правилами транслітерації передається українською як Нантей. Проте щодо прізвища історично закріпилося написання Нантейль.

Топоніми 
 Нантей () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь (Франція).

Прізвище 
Відомі носії:

 Робер Нантейль (, 1623,Реймс — 1678, Париж)— відомий французький графік та художник, що працював пастелями, перший французький гравер і малювальник, що став кабінетним гравером французького короля.
 Шарль Франсуа Нантейль (1792, Париж — 1865, Париж) — французький скульптор, старший брат художника Селестена Нантейля.
 Селестен Нантейль (Селесте́н Франсуа́ Нанте́йль-Лебьо́ф , 1813, Рим — 1873, Буррон-Марлотт) — французький художник, літограф, представник французького романтизму. Молодший брат Нантейля-скульптора.

Французькі прізвища